Wetherbee House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wetherbee House (Massachusetts), NRHP-ID 89001575
 Wetherbee House (Mississippi), NRHP-ID 77000797